Carlyle Hotel
 The Carlyle Group, vernoemd naar het hotel
 Thomas Carlyle (1795-1881), Schots schrijver, historicus en wiskundige
 Thomas Carlyle (advocaat) (1803-1855), Schots advocaat en apostel in de Katholiek Apostolische Kerk
 Carlyle (Illinois), een plaats in de Verenigde Staten